Rameez Junaid e Adil Shamasdin erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non prendere parte a questa edizione del torneo.

In finale Guillermo Durán e Máximo González hanno sconfitto Marin Draganja e Aisam-ul-Haq Qureshi con il punteggio di 6-2, 3-6, [10-6].

Teste di serie 

  Dominic Inglot /  Robert Lindstedt (quarti di finale)
  Marc López /  David Marrero (quarti di finale)

 Mate Pavić /  Michael Venus (semifinale)
 Oliver Marach /  Fabrice Martin (primo turno)

Wildcard 

  Amine Ahouda /  Yassine Idmbarek (primo turno, ritirati)

 Reda El Amrani /  Lamine Ouahab (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Grand Prix Hassan II 2016
ATP World Tour 2016